Enric d'Orleans (duc d'Aumale) (1822 - 1896).
 Enric d'Orleans (comte de París) (1908 - 1999).
 Enric d'Orleans i d'Orleans-Bragança (1933 - 2019).